Hunters ist der Titel folgender Werke:

 Hunters (2016), Fernsehserie von Syfy
 Hunters (2020), Fernsehserie von Prime Video